Sassullja (ukrainisch ; russisch /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Sassullja (Lubny), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lubny
 Sassullja (Nedryhajliw), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Nedryhajliw